Кириченко Сергій Олександрович (народний депутат України) — народний депутат України 2-го і 3-го скликань
 Кириченко Сергій Олександрович (генерал армії) — генерал армії України